Di seguito una lista di asteroidi dal numero 277001 al 278000 con data di scoperta e scopritore.

277001-277100 

|-
|277001 - ||  ||  || CSS
|-
|277002 - ||  ||  || CSS
|-
|277003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277008 - ||  ||  || CINEOS
|-
|277009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277019 - ||  ||  || CSS
|-
|277020 - ||  ||  || CSS
|-
|277021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277027 - ||  ||  || NEAT
|-
|277028 - ||  ||  || NEAT
|-
|277029 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|277030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277032 - ||  ||  || CSS
|-
|277033 - ||  ||  || NEAT
|-
|277034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277037 - ||  ||  || Bareggio
|-
|277038 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|277039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277043 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|277044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277045 - ||  ||  || CINEOS
|-
|277046 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|277047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277048 - ||  ||  || CSS
|-
|277049 - ||  ||  || CSS
|-
|277050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277053 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|277054 - ||  ||  || CSS
|-
|277055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277058 - ||  ||  || CSS
|-
|277059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277060 - ||  ||  || CSS
|-
|277061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277063 - ||  ||  || CSS
|-
|277064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277067 - ||  ||  || CSS
|-
|277068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277073 - ||  ||  || CSS
|-
|277074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277075 - ||  ||  || CSS
|-
|277076 - ||  ||  || CSS
|-
|277077 - ||  ||  || CSS
|-
|277078 - ||  ||  || CSS
|-
|277079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277081 - ||  ||  || CSS
|-
|277082 - ||  ||  || Jarnac
|-
|277083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277085 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277086 - ||  ||  || CSS
|-
|277087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277088 - ||  ||  || CSS
|-
|277089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277090 - ||  ||  || CSS
|-
|277091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277092 - ||  ||  || CSS
|-
|277093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277096 - ||  ||  || CSS
|-
|277097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277098 - ||  ||  || CSS
|-
|277099 - ||  ||  || CSS
|-
|277100 - ||  ||  || LINEAR
|}

277101-277200 

|-
|277101 - ||  ||  || CSS
|-
|277102 - ||  ||  || CSS
|-
|277103 - ||  ||  || CSS
|-
|277104 - ||  ||  || CSS
|-
|277105 - ||  ||  || CSS
|-
|277106 Forgó ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|277107 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|277108 - ||  ||  || CSS
|-
|277109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277116 - ||  ||  || CSS
|-
|277117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277118 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|277119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277120 - ||  ||  || CSS
|-
|277121 - ||  ||  || CSS
|-
|277122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277126 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277128 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277130 - ||  ||  || CSS
|-
|277131 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|277132 - ||  ||  || CSS
|-
|277133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277139 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277142 - ||  ||  || CSS
|-
|277143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277151 - ||  ||  || NEAT
|-
|277152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277154 - ||  ||  || NEAT
|-
|277155 - ||  ||  || NEAT
|-
|277156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277158 - ||  ||  || NEAT
|-
|277159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277166 - ||  ||  || CSS
|-
|277167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277168 - ||  ||  || NEAT
|-
|277169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277173 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277174 - ||  ||  || NEAT
|-
|277175 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277176 - ||  ||  || NEAT
|-
|277177 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277178 - ||  ||  || NEAT
|-
|277179 - ||  ||  || NEAT
|-
|277180 - ||  ||  || NEAT
|-
|277181 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277182 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277183 - ||  ||  || NEAT
|-
|277184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277185 - ||  ||  || NEAT
|-
|277186 - ||  ||  || NEAT
|-
|277187 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277188 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277189 - ||  ||  || NEAT
|-
|277190 - ||  ||  || NEAT
|-
|277191 - ||  ||  || NEAT
|-
|277192 - ||  ||  || NEAT
|-
|277193 - ||  ||  || NEAT
|-
|277194 - ||  ||  || NEAT
|-
|277195 - ||  ||  || NEAT
|-
|277196 - ||  ||  || NEAT
|-
|277197 - ||  ||  || NEAT
|-
|277198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277199 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277200 - ||  ||  || LINEAR
|}

277201-277300 

|-
|277201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277202 - ||  ||  || NEAT
|-
|277203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277204 - ||  ||  || St. Veran
|-
|277205 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277206 - ||  ||  || NEAT
|-
|277207 - ||  ||  || NEAT
|-
|277208 - ||  ||  || NEAT
|-
|277209 - ||  ||  || NEAT
|-
|277210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277217 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|277218 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277220 - ||  ||  || NEAT
|-
|277221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277222 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277223 - ||  ||  || NEAT
|-
|277224 - ||  ||  || NEAT
|-
|277225 - ||  ||  || NEAT
|-
|277226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277227 - ||  ||  || NEAT
|-
|277228 - ||  ||  || NEAT
|-
|277229 - ||  ||  || NEAT
|-
|277230 - ||  ||  || NEAT
|-
|277231 - ||  ||  || NEAT
|-
|277232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277233 - ||  ||  || NEAT
|-
|277234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277236 - ||  ||  || NEAT
|-
|277237 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277239 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277243 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277244 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277245 - ||  ||  || CSS
|-
|277246 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277249 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277251 - ||  ||  || CSS
|-
|277252 - ||  ||  || CSS
|-
|277253 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277254 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277255 - ||  ||  || CSS
|-
|277256 - ||  ||  || CSS
|-
|277257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277258 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277262 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|277263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277269 - ||  ||  || CSS
|-
|277270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277271 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|277272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277274 - ||  ||  || NEAT
|-
|277275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277292 - ||  ||  || NEAT
|-
|277293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277294 - ||  ||  || CSS
|-
|277295 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277296 - ||  ||  || NEAT
|-
|277297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277298 - ||  ||  || NEAT
|-
|277299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

277301-277400 

|-
|277301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277304 - ||  ||  || NEAT
|-
|277305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277307 - ||  ||  || NEAT
|-
|277308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277313 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277315 - ||  ||  || NEAT
|-
|277316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277318 - ||  ||  || CSS
|-
|277319 - ||  ||  || NEAT
|-
|277320 - ||  ||  || NEAT
|-
|277321 - ||  ||  || NEAT
|-
|277322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277325 - ||  ||  || NEAT
|-
|277326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277327 - ||  ||  || NEAT
|-
|277328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277330 - ||  ||  || NEAT
|-
|277331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277335 - ||  ||  || CSS
|-
|277336 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277338 - ||  ||  || NEAT
|-
|277339 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|277340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277342 - ||  ||  || CSS
|-
|277343 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277344 - ||  ||  || CSS
|-
|277345 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277346 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277350 - ||  ||  || CSS
|-
|277351 - ||  ||  || CSS
|-
|277352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277357 - ||  ||  || CSS
|-
|277358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277366 - ||  ||  || CSS
|-
|277367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277368 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277369 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|277370 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|277371 - ||  ||  || NEAT
|-
|277372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277375 - ||  ||  || CSS
|-
|277376 - ||  ||  || CSS
|-
|277377 - ||  ||  || CSS
|-
|277378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277380 - ||  ||  || CSS
|-
|277381 - ||  ||  || NEAT
|-
|277382 - ||  ||  || CSS
|-
|277383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277391 - ||  ||  || NEAT
|-
|277392 - ||  ||  || CSS
|-
|277393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277397 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|277398 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

277401-277500 

|-
|277401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277405 - ||  ||  || CSS
|-
|277406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277413 - ||  ||  || CSS
|-
|277414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277423 - ||  ||  || CSS
|-
|277424 - ||  ||  || NEAT
|-
|277425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277439 - ||  ||  || CSS
|-
|277440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277442 - ||  ||  || CSS
|-
|277443 - ||  ||  || CSS
|-
|277444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277448 - ||  ||  || CSS
|-
|277449 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277451 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|277452 - ||  ||  || CSS
|-
|277453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277457 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277458 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277462 - ||  ||  || CSS
|-
|277463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277466 - ||  ||  || CSS
|-
|277467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277475 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277476 - ||  ||  || CSS
|-
|277477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277480 - ||  ||  || CSS
|-
|277481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277488 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277494 - ||  ||  || CSS
|-
|277495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277496 - ||  ||  || CSS
|-
|277497 - ||  ||  || CSS
|-
|277498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

277501-277600 

|-
|277501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277511 - ||  ||  || CSS
|-
|277512 - ||  ||  || CSS
|-
|277513 - ||  ||  || NEAT
|-
|277514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277533 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|277534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277537 - ||  ||  || CSS
|-
|277538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277541 - ||  ||  || CSS
|-
|277542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277567 - ||  ||  || CSS
|-
|277568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277570 - ||  ||  || CSS
|-
|277571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277572 - ||  ||  || CSS
|-
|277573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277578 - ||  ||  || CSS
|-
|277579 - ||  ||  || CSS
|-
|277580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277586 - ||  ||  || CSS
|-
|277587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277590 - ||  ||  || CSS
|-
|277591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277594 - ||  ||  || CSS
|-
|277595 - ||  ||  || CSS
|-
|277596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277597 - ||  ||  || CSS
|-
|277598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

277601-277700 

|-
|277601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277608 - ||  ||  || CSS
|-
|277609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277615 - ||  ||  || CSS
|-
|277616 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277618 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|277619 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277621 - ||  ||  || CSS
|-
|277622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277638 - ||  ||  || CSS
|-
|277639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277661 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277673 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277683 - ||  ||  || CSS
|-
|277684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277685 - ||  ||  || CSS
|-
|277686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

277701-277800 

|-
|277701 - ||  ||  || CSS
|-
|277702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277704 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|277705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277707 - ||  ||  || CSS
|-
|277708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277720 - ||  ||  || CSS
|-
|277721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277726 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|277727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277749 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277750 - ||  ||  || CSS
|-
|277751 - ||  ||  || CSS
|-
|277752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277776 - ||  ||  || CSS
|-
|277777 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277778 - ||  ||  || CSS
|-
|277779 - ||  ||  || CSS
|-
|277780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277788 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|277789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277796 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|277797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

277801-277900 

|-
|277801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277802 - ||  ||  || CSS
|-
|277803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277811 - ||  ||  || Ye, Q.-z.
|-
|277812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277813 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277816 Varese ||  ||  || Buzzi, L., Luppi, F.
|-
|277817 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|277818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277821 - ||  ||  || CSS
|-
|277822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277823 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277824 - ||  ||  || CSS
|-
|277825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277830 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277834 - ||  ||  || CSS
|-
|277835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277849 - ||  ||  || CSS
|-
|277850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277853 - ||  ||  || CSS
|-
|277854 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|277855 - ||  ||  || Behrend, R.
|-
|277856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277879 - ||  ||  || CSS
|-
|277880 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|277881 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|277882 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|277883 Basu ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|277884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277887 - ||  ||  || CSS
|-
|277888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277893 - ||  ||  || NEAT
|-
|277894 - ||  ||  || NEAT
|-
|277895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

277901-278000 

|-
|277901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277912 - ||  ||  || CSS
|-
|277913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277918 - ||  ||  || NEAT
|-
|277919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277923 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277927 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277928 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277930 - ||  ||  || CSS
|-
|277931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277934 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277935 - ||  ||  || NEAT
|-
|277936 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|277937 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277938 - ||  ||  || NEAT
|-
|277939 - ||  ||  || NEAT
|-
|277940 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277941 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277942 - ||  ||  || NEAT
|-
|277943 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277944 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|277945 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277946 - ||  ||  || NEAT
|-
|277947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|277948 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|277949 - ||  ||  || CSS
|-
|277950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277953 - ||  ||  || CSS
|-
|277954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277956 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277957 - ||  ||  || CSS
|-
|277958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277960 - ||  ||  || CSS
|-
|277961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277962 - ||  ||  || LONEOS
|-
|277963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277967 - ||  ||  || CSS
|-
|277968 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277978 - ||  ||  || NEAT
|-
|277979 - ||  ||  || NEAT
|-
|277980 - ||  ||  || CSS
|-
|277981 - ||  ||  || NEAT
|-
|277982 - ||  ||  || NEAT
|-
|277983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277985 - ||  ||  || NEAT
|-
|277986 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|277987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277988 - ||  ||  || CSS
|-
|277989 - ||  ||  || CSS
|-
|277990 - ||  ||  || CSS
|-
|277991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|277995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|277999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|278000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

277001